Фирлей () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любартувский повят, Люблинское воеводство. Население — 6295 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Баран
 Быковщызна
 Червонка-Гоздув
 Червонка-Полесьна
 Фирлей
 Кунув
 Лукувец
 Майдан-Соболевски
 Новы-Антонин
 Пожарув
 Пшиписувка
 Сероцк
 Соболев-Колёня
 Соболев
 Стары-Антонин
 Сулошин
 Воля-Скромовска
 Вулька-Мечиславска
 Вулька-Розвадовска
 Загроды-Лукувецке

Соседние гмины 
 Гмина Камёнка
 Гмина Коцк
 Гмина Любартув
 Гмина Михув
 Гмина Острувек

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства